Het voornaamwoordelijk bijwoord overal, dat staat voor 'op elke plek'
Mobiliteitsplatform in Noord-Holland Noord 
Een overall, het kledingstuk.

Muziek 
 Overal (4 Fun), een lied van 4 Fun uit 1997
 Overal (Vangrail), een lied van Vangrail uit 2007
 Overal (F1rstman), een lied van F1rstman in samenwerking met DJ Youss-F & Boef uit 2016